Lambert House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lambert House (Arkansas), ID-Nr. 83003545
 Lambert House (Louisiana), ID-Nr. 05000407